Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («ГК Автодо́р») — российская государственная компания. Государственная компания создаётся и действует в целях выполнения функций заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог Государственной компании, развития полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании, а также выполнения полномочий концедента при заключении и исполнении в отношении автомобильных дорог Государственной компании концессионных соглашений. Правовые основы деятельности регулируются федеральным законом от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной компании „Российские автомобильные дороги“ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

История 
17 июля 2009 года президент Дмитрий Медведев подписал федеральный закон № 145-ФЗ от 17.07.2009 года «О Государственной компании „Российские автомобильные дороги“ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В начале февраля 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу госкомпании Сергея Кельбаха. Решение обусловлено скандалом, когда Счётная палата России обвинила предприятие в срыве сроков строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Новым главой «Автодора» был назначен Вячеслав Петушенко.

5 марта 2019 года глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на пресс-конференции заявил, что отставание при строительстве ЦКАД произошло из-за качества проекта, земельных вопросов и искусственных сооружений.

Мемориал «Погибшим при защите Отечества» 
27 июня 2020 года в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась торжественная церемония открытия памятника «Погибшим при защите Отечества» на 563-м километре федеральной трассы М-11 «Нева» в Новгородской области. В 1942 году рядом с деревней Мясной Бор шли ожесточенные бои, в которых погибли больше 50 000 красноармейцев Волховского фронта. В 2013 году, когда начиналось строительство дороги, строители вышли на это место, где были обнаружены останки более 300 советских бойцов, около 2 тысяч неразорвавшихся снарядов. Павших перезахоронили с воинскими почестями.

Наименование 
 Полное наименование Государственной компании на русском языке — «Государственная компания „Российские автомобильные дороги“». Сокращенное наименование на русском языке — «Государственная компания „Автодор“».
 Государственная компания вправе иметь полное и сокращенное названия на иностранных языках.

Органы управления 
Органами управления Государственной компании являются:
 Наблюдательный совет Государственной компании
 Председатель правления Государственной компании
 Правление Государственной компании

Председатели правления компании 

 Тарасов Сергей Борисович (назначен распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2009 года № 1501-р, погиб 27 ноября того же года при подрыве поезда «Невский Экспресс» по дороге в Санкт-Петербург).
 Костин Сергей Васильевич (назначен распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1994-р, освобожден от должности распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 года № 2260-р).
 Кельбах Сергей Валентинович (назначен распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 2290-р, освобожден от должности распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2019 года № 142-р).
 Петушенко Вячеслав Петрович (назначен распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2019 года № 143-р).

Автодороги под управлением 

 Действующие
  «Беларусь» (Москва — государственная граница с Республикой Беларусь) (c 2010)
  «Украина» (Москва — государственная граница с Украиной) (c 2011)
  «Дон» (Москва — Новороссийск) (c 2010)
  Участок от Киевского (М-3) до Ленинградского (М-10) шоссе (с 2013)
  Подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово

 Планируемые, проектируемые и строящиеся
  Скоростная автомагистраль Москва — Санкт-Петербург
  Центральная кольцевая автомобильная дорога
  Строящаяся скоростная платная автомагистраль Москва — Казань
 продление трассы м12 до Екатеринбурга
 трасса м5 в обход города Тольятти
 Планируемая скоростная платная автомагистральКазань — Ульяновск — Самара — Волгоград — Краснодар

По состоянию на 25 октября 2021 года протяжённость автодорог в управлении — 3771 км.

Критерии определения дорог, подлежащих передаче Росавтодором под управление ГК «Автодор», в явном виде не определены. Однако исходя из уставных задач госкомпании, а также списка дорог, уже находящихся под её управлением, можно предположить, что это в первую очередь дороги, трафик которых относительно легко можно коммерциализировать.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Государственные компании России